Richard Burton
 Richard Burton (1925–1984) walesi színész, rendező és producer
 Richard Burton (1955) angol krikettjátékos 
 Richard Burton (1976) angol krikettjátékos 
 Richard Burton (?) angol komikus
hasonló nevűek
 Richard Francis Burton (1821–1890) angol felfedező, író